Силван е името на:
 Силван, град в Турция
 Силван (околия), околия в Турция
 Силван (бог), римски бог на горите
 Марк Плавций Силван (трибун), народен трибун 89 пр.н.е.
 Марк Плавций Силван (консул 2 пр.н.е.), консул 2 пр.н.е., баща на Плавция Ургуланила, съпруга на император Клавдий
 Марк Плавций Силван (претор 24 г.), претор 24 г., син на консула от 2 пр.н.е.
 Апостол Силван или Апостол Сила, сподвижник на Апостол Павел през 1 век
 Тиберий Плавций Силван Елиан, консул 45 и 74 г.; легат 61 – 66 г. в Мизия
 Марк Цейоний Силван, консул 156 г., братовчед на императора Луций Вер
 Клавдий Силван, римски геген-император, 355 г. за 28 дена